Jméno a příjmení Michael Price má více nositelů:

 Michael Price (scenárista) – americký televizní scenárista a producent
 Michael Price (skladatel) – anglický filmový a televizní skladatel
 Michael Price (hráč kriketu) (* 1981) – jihoafrický hráč kriketu
 Michael Price (fotbalista, 1982) – velšský fotbalista
 Michael Price (fotbalista, 1983) – anglický fotbalista
 Michael Price (sochař) (1940–2001) – americký sochař
 Michael Price (písničkář) – americký písničkář
 Michael F. Price (* 1951) – americký investor a správce hodnotových fondů
 Michael P. Price (* 1938) – americký divadelní producent a umělecký ředitel
 Mick Price (fotbalista, 1914–1973) – fotbalista australských pravidel
 Mick Price (hráč snookeru) (* 1966) – anglický profesionální hráč snookeru ve výslužbě
 Mike Price (* 1946) – trenér amerického univerzitního fotbalu
 Mike Price (basketbalista) (* 1948) – bývalý basketbalový rozehrávač
 Mike Price (jazzový trumpetista) – americký jazzový trumpetista a skladatel

Reference